Cet article présente la liste des villes de Tchéquie.

Villes de Tchéquie par taille

Notes et références

Liens externes 

 Office des Statistiques tchèque
 City Population

Villes
 
Tchequie